Konzul – ókori római tisztségviselő
Konzul – a saját állampolgárok külföldi érdekvédelmével megbízott állami képviselő